Going Clear steht für:

 Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief, Originaltitel von Im Gefängnis des Glaubens: Scientology, Hollywood und die Innenansicht einer modernen Kirche, Buch von Lawrence Wright (2013) 
 Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, Originaltitel von Scientology: Ein Glaubensgefängnis, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Alex Gibney (2015)